Cédric ATANGANA, né le  à Yaoundé (Cameroun), est un entrepreneur startupeur d'origine camerounaise, cofondateur de l'application mobile WeCashUp, un outil qui agrège et facilite les transferts et autres transactions financières. Il s'agit d'une Marketplace de services financiers numériques panafricaine.

Biographie

Enfance, formation et débuts 
Cédric Atangana est originaire de Ngomedzap, dans la région du Centre Cameroun. Il fait des études à la Faculté de Génie Industriel de Douala au Cameroun, puis obtient une licence en Télécommunication et Réseaux à la FGI. Il poursuit ses études d'ingénieur en France en Génie Industriel et Informatique et est diplômé de Polytech Marseille en 2015.  Il y rencontre la cofondatrice de WeCashUp, dans le cadre de l'association des étudiants africains de la ville. Il suivra par la suite un Master of Business Administration (M.B.A.), Innovation Technology and Entrepreneurship à l'Université de Standford entre 2014 et 2016.

Carrière

Infinity Space 
Avec Reine Kungne, il cofonde Infinity Space. Devant le manque de numérisation des transactions par les opérateurs de transfert d'argent, Cédric Atangana et son équipe identifient le besoin de fluidifier et sécuriser les transactions financières. La start-up lance ainsi WeCashUp, une application « tout en un », présente en Afrique, pour simplifier les opérations de Mobile Money et diminuer les risques.

De cette expérience nait l'application WeCareUp, destinée à aider à la prise en charge des patients Covid.

Autres engagements

Distinctions 
Avec WeCashUp, ils décrochent le prix de l'innovation africaine en 2017.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 William Elong
 Arthur Zang

Liens externes 

  ; www.wecashup.com/fr 
 

Naissance à Yaoundé
Naissance en novembre 1991
Étudiant de l'université Stanford
Entrepreneur camerounais
Personnalité liée à Marseille